Waradein steht für:

 Waradein (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern

Waradein ist ein Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Otto von Völderndorff und Waradein (1825–1899), deutscher Jurist, Schriftsteller und Fachautor